Тушино — місцевість та історичний район на північному заході Москви.
 Північне Тушино
 Південне Тушино
 Тушино — станція Ризького напрямку Московської залізниці
 Аеродром «Тушино» — летовище на північному заході Москви

Див. також 
 «Тушинська» — станція Московського метрополітену